Ива́н Ефи́мович Фроло́в (19 апреля 1918, село Колыбелька, Алтайская губерния — 5 ноября 1957, Барнаул) — советский поэт.

Биография 
Иван Фролов родился 19 апреля 1918 года в селе Колыбелька (ныне  Новосибирской области). После окончания школы работал учителем. Окончил Томский учительский институт (1940). Участник Великой Отечественной войны, службу проходил на Дальнем Востоке. Печататься начал в 1942 году в военных газетах. После демобилизации работал корреспондентом «Алтайской правды» по районам Кулундинской степи, заведующим отделом литературы и искусства в краевой молодёжной газете.

Литературная деятельность его длилась всего 15 лет, но за это время, которое у иных занимают только годы ученичества, он успел оставить большой и яркий след в поэзии Алтая. Степная Кулунда стала истоком его поэзии, он обозначил её на карте советской литературы.

Вместе с группой молодых литераторов-фронтовиков создавал альманах «Алтай», краевое книжное издательство, писательскую организацию. Был первым на Алтае членом Союза писателей СССР (с 1951 года), первым руководителем писательской организации, одним из первых редакторов «Алтая».

К послевоенным годам относится бурный расцвет творчества поэта. Одна за другой выходят его книги «Моя Кулунда», «О самых простых и скромных», «Стихи», «Хлеб идёт», «В добрый час», «Хорошо, когда ты нужен», «Край, в котором мы живём» и другие, всего с 1950 по 1957 год — одиннадцать сборников. Пять книг Ивана Фролова вышли после его смерти.

Фролов был делегатом Второго Всесоюзного совещания молодых писателей. В 1951—53 годах — первым избранным секретарем Алтайского отделения Союза писателей РСФСР. Работал в краевом Комитете защиты мира.

Высокую оценку стихам Фролова дали Михаил Исаковский, новосибирский поэт Александр Смердов, критик Зиновий Паперный и многие другие. Алексей Сурков так писал о поэте:Фролов отрешился от абстрактно-риторической позы в рассказах о новой деревне… Он пытается пойти по трудному, но благородному пути, на который звал Маяковский, — раскрыть в самых прозаических, самых, казалось бы, «не героических», будничных, деревенских профессиях пафос и благородство преданности человека своему делу.

Иван Фролов умер 5 ноября 1957 года в Барнауле, не дожив до сорока лет.

Избранная библиография 
 Первая книга стихов — «Моя Кулунда» (1950).
 Сборник «О самых простых и скромных» (1952)
 Сборник стихов для детей «Хлеб идёт» (1953)
 Сборник «В добрый час!» (1955)
 Сборник стихов для детей «Про Надю» (1957)
 Сборник «Край, в котором мы живем» (1957)
 Сборник «Хорошо, когда ты нужен» (1956, 2 изд. — 1972)

Примечания

Литература 
 Ветлугин И. О самых простых и скромных // Сибирские огни. — 1950. — № 5.
 Исаковский М. О самых простых и скромных // Лит. газета. — 1952. — 27 ноября.
 Котов Вл. Стихи И. Фролова // Смена (журнал). — 1951. — № 4.
 Ореховский А. О красоте простых и скромных // Алтайские писатели о современнике. — Барнаул, 1961.

Выпускники Томского государственного педагогического университета
Члены Союза писателей СССР
Участники советско-японской войны (СССР)